Николай Алексеевич Кузьмин (род. 9 марта 1956; , Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский политический деятель. Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (2012—2016).

Биография 
Кузьмин Николай Алексеевич родился 9 марта 1956 года в г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области, Республики Казахстан. Национальность – русский. 

В 1982 году окончил Усть-Каменогорский строительный техникум по специальности техник-строитель.

В 1995 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности инженер-металлург.

Трудовая деятельность 
С 1973 по 1974 годы — Слесарь по ремонту автомобилей УК ТМК 50-летия Октябрьской революции города Усть-Каменогорска.

С 1974 по 1976 годы — Водитель грузовой автомашины, шофер 2 класса в Автобусном парке № 2 города Усть-Каменогорска.

С 1976 по 1991 годы — Слесарь 4 разряда цеха № 6 УК ТМК, водитель автомашин цеха № 8 УК ТМК, экономист ОМТС цеха № 22 УК ТМК, заместитель начальника ОМТС УК 50-летия Октябрьской революции города Усть-Каменогорска.

С 1991 по 1995 годы — Директор коммерческого центра «Титан» города Усть-Каменогорска.

С 1995 по 1997 годы — Директор Производственно-коммерческой фирмы «Титан» города Усть-Каменогорска.

С 1997 по 2012 годы — Генеральный директор Производственно-коммерческой фирмы «Титан» города Усть-Каменогорска.

Выборные должности, депутатство 
С 18 января 2012 по 20 января 2016 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан», Член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Награды 
 Медаль «Шапагат» (2002)
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского 3 степени (2004)
 Орден Курмет (2008)
 Орден Парасат (2014)
 Благодарственное письмо Первого Президента Республики Казахстан.
 Награждён правительственными и юбилейными государственными медалями Республики Казахстан.
 Медаль «Меценат образования» (2008).

Примечания

См. также 
 1. Личная страница депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Кузьмина Николая Алексеевича.

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Депутаты городских маслихатов Казахстана
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана V созыва